Höri bezeichnet:
 Höri ZH, Gemeinde im Kanton Zürich
 Höri BE, Ortschaft in der Gemeinde Reichenbach im Kandertal
 Höri (Bodensee), Halbinsel im Bodensee
 Höri (Schiff), siehe  Überlingen (Schiff, 1927)

Siehe auch:
 Bischofshöri, ehemaliges Untertanengebiet des Bischofs von Konstanz im heutigen Kanton Thurgau
 Hori (Begriffsklärung)
 Horii